RN4 oder RN 4 steht für:
 Route nationale 4, Nationalstraße in Frankreich
 RN4 (Benin), Fernstraße in Benin
 RN4 (Dschibuti), Fernstraße in Dschibuti
 Route nationale 4 (Madagaskar), Nationalstraße in Madagaskar
 RN4 (Mali), Fernstraße in Mali
 RN4, Fernstraße in Niger, siehe N4 (Niger)